Luk steht für:
 in der Seemannssprache eine Luke, also eine verschließbare Öffnung im Deck oder in der Schiffswand
 deutscher Name der Gemeinde Luká, Tschechien

Luk ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Luk, US-amerikanischer Biathlet
 Kam-Biu Luk (* 1953), chinesischer Physiker

luk steht für:
 Lunana (ISO-639-3-Code), Dialekt im Lunana Gewog der Amtssprache in Bhutan

LuK steht für:
 Lamellen- und Kupplungsbau, siehe LuK (Unternehmen), ein Automobilzulieferer
 LuK Challenge, ein bis 2006 ausgetragenes internationales Fahrradrennen mit dem Automobilzulieferer als Hauptsponsor
 Leitungs- und Koordinierungsstab, siehe Einsatzleitung

LUK steht für:
 Landesunfallkasse, ein Teil der deutschen Unfallkassen
 Landkreis Luckenwalde (auf deutschen Kfz-Kennzeichen, auslaufend)

Siehe auch:

 Look
 Luke (Begriffsklärung)
 Luc
 Luck
 Luuk (Begriffsklärung)

Abkürzung